Фоксуорт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фоксуорт, Джейми (род. 1979) — американская актриса, певица и фотомодель.
 Фоксуорт, Роберт (род. 1941) — американский актёр, наиболее известный благодаря своим ролям на телевидении.